En Pologne, Rogi peut faire référence à :

 Rogi, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates

 Rogi, un village dans la voïvodie de Łódź

 Rogi, un village dans la voïvodie de Lubusz

 Rogi, un village dans la voïvodie d'Opole

 Rogi, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne